DA se može odnositi na:

 Domoinska kiselina
 Jedinica atomske mase, Dalton